Alfons Stawski (ur. 1945) – bokser
 Henryk Stawski (ur. 1925) – polityk w PRL
 Jan Stawski (zm. 1677) – podkomorzy przemyski
 Jerzy Stawski (ur. 1927) – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz podziemia niepodległościowego
 Józef Sławęta Stawski (XVIII w.) – podczaszy wieluński
 Mikołaj Stawski (XVII w.) – chorąży przemyski, latyczowski, stolnik sanocki, podczaszy sanocki
 Stanisław Stawski (1732-1796) – nauczyciel
 Stanisław Stawski (zm. ok. 1498) –  biskup
 Władimir Stawski (1900-1943) – radziecki pisarz,